Parmulariidae är en familj av mossdjur. Parmulariidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Parmulariidae finns 62 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Parmulariidae